Афон — монастирська держава, назва якої у перекладі означає "Свята гора", Греція.
 Свята гора — гора у Вороняках, на півночі Золочівського району, Україна.
 Свята гора — гора у Медоборах, на південному заході Підволочиського району, Україна. 
Свята гора (Священна гора) - артгаузний фільм Алехандро Ходоровського.

Див. також 
 Священна гора
 Святі Гори (значення)